JPA steht für:
 Jakarta Persistence API, eine Java-Schnittstelle
 Justizprüfungsamt, deutsche Justizbehörde zur Durchführung von juristischen Staatsprüfungen
 Presidente Castro Pinto International Airport (IATA-Code), Flughafen in João Pessoa, Bundesstaates Paraíba, Brasilien

jpa steht für:
 Jüdisch-palästinisches Aramäisch (ISO-639-3-Code), mittelwestaramäischer Dialekt im nordwestlichen Zweig der semitischen Sprachen

Abkürzung